Die Abkürzung NVV steht u. a. für:

 Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, siehe Atomwaffensperrvertrag
 Nordhessischer Verkehrsverbund, eine GmbH mit den Eigentümern Kreisfreie Stadt Kassel, den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner-Kreis sowie dem Land Hessen
 Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG und NVV AG, die früheren Namen der NEW AG, des Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmens der Stadt Mönchengladbach
 NVV mobil und aktiv GmbH, den früheren Namen der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH, der Tochtergesellschaft der NVV AG, die für den Verkehrs- und Bäderbetrieb in Mönchengladbach verantwortlich ist

NVV